Pixel může být:

 Pixel – nejmenší jednotka digitální rastrové grafiky
 Device independent pixel – fyzikální jednotka založená na souřadnicovém systému v počítačích
 Pixel (časopis) – měsíčník pro 2D i 3D grafiky, animátory a hudebníky
 Google Pixel – řada spotřební elektroniky společnosti Google (smartphony, tablety, notebooky)
 Pixely – americký komediální film z roku 2015